Titaea — род чешуекрылых из семейства павлиноглазок и подсемейства Arsenurinae.

Систематика 
В состав рода входят:
 Titaea lemoulti (Schaus, 1905) — Эквадор
 Titaea orsinome Hübner, 1823 — Бразилия
 Titaea tamerlan (Maassen, 1869) — Колумбия, Мексика, от Гайаны до Бразилии (2 подвида)
 Titaea timur (Fassl, 1915) — Эквадор

Ссылки 
 Перечень видов и их распространение на funet.fi

Павлиноглазки
Насекомые Южной Америки
Роды чешуекрылых